Kravčenko [krávčenko] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti, predvsem ruskih in ukrajinskih (rusko, ukrajinsko Кра́вченко).
 Aleksej Jevgenjevič Kravčenko (*1969), ruski gledališki in filmski igralec.
 Aleksej Iljič Kravčenko (1889—1940), ruski slikar.
 Andrej Grigorjevič Kravčenko (1899—1963), sovjetski vojaški poveljnik, general in dvojni heroj Sovjetske zveze.
 Andrej Iljič Kravčenko (1912—1976), sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Anžela Kravčenko (*1971), ukrajinski atlet, tekač na kratke proge.
 Jurij Kravčenko, ukrajinski policist in politik.
 Fjodor Ivanovič Kravčenko, ruski revolucionar.
 Fjodor Josifovič Kravčenko (1912—1988), sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Grigorij Pantelejevič Kravčenko (1912—1943), sovjetski pilot, letalski as, letalski general in dvojni heroj Sovjetske zveze.
 Ivan Jakovljevič Kravčenko (1905—1942), sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Jurij Fjodorovič Kravčenko (1951—2005), sovjetsko-ukrajinski general in minister.
 Konstantin Sergejevič Kravčenko (*1986), ukrajinski nogometaš.
 Nikolaj Vasiljevič Kravčenko, sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Pavel Pavlovič Kravčenko (1829—1889), ruski general.
 Tatjana Eduardovna Kravčenko (*1953), ruski gledališka in filmska igralka.
 Viktor Andrejevič Kravčenko (1905—1966), sovjetski državnik in politik.
 Vladimir Nikolajevič Kravčenko (*1947), ukrajinski slikar.

Glej tudi 
 Kravčuk
 Kravec